Hacker steht für:
 Hacker (Familienname), Familienname, Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Hacker, Technikenthusiast, hauptsächlich im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, mit mehreren Unterbedeutungen
 Hacker weiblichen Geschlechts, siehe Haeckse
 Hacker (Computersicherheit), Hacker, der auf Sicherheitsmechanismen von Computern und Netzwerken spezialisiert ist
 Hardwarehacker, Hacker, der Hardware entwickelt oder verändert
 Hacker (Computerspiel), Computerspiel (1985)
 Hacker-Pschorr, deutsche Brauerei
 Hacker Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Moritz Hacker, österreichische kunstgewerbliche Metallwarenfabrik
 ZZZ Hacker, deutsche Punkband
 mechanisches Zerkleinerungsgerät, siehe Schredder (Maschine)

Hacker ist der Nam folgender Orte:
 Hacker (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:

 Hackers – Im Netz des FBI
 Haacker
 Häcker